

Toponymes



Rivière Koukdjuak, un fleuve de l'île de Baffin;
Grande plaine de la Koukdjuak, plaine sur le parcours de la précédente;

Homonymie de toponyme